Pothier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aram J. Pothier (1854–1928), amerikansk politiker
 Joseph Pothier (1835–1923), fransk musikforskare
 Robert-Joseph Pothier (1699–1772), fransk jurist